В этом списке представлен перечень персон, умерших в 622 году.

Апрель 
 8 апреля — Сётоку (48), японский принц-регент периода Асука.

Ноябрь 
 21 ноября — Мавр Веронский, святой епископ веронский.

Дата смерти неизвестна или требует уточнения 
 Бертоальд, герцог саксов, возглавивший мятеж против правителей Франкского государства из династии Меровингов между 622 и 627 годами.
 Колман мак Кобтайг, король Коннахта (601/602—622).

Примечания 

0622